Roer – fiume europeo, affluente destro della Mosa
 Roer – antico dipartimento francese